Isus se poate referi la:

Isus (sau Iisus), fiul lui Dumnezeu
Isus, unul din cei 50 de fii ai regelui Priam (din mitologia greacă)

Vezi și
Isus din Nazaret, film
Isis, zeiță din mitologia egipteană
Issus (dezambiguizare)